Глеба Юрій Федорович (1960) — український культурний діяч, заслужений працівник культури України.
 Глеба Юрій Юрійович (1949) — український біолог, фізіолог рослин, генетик, академік НАН України.

Прізвища